Sironen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1996), joueur australien de rugby
 (né en 1993), joueur australien de rugby
 (né en 1949), documentariste finlandais en sciences sociales
 (né en 1946), écrivain finlandais
Paul Sironen (né en 1965), joueur australien de rugby

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois